Juliana Silva Cunha de Mendonça, conhecida por Juliana Cunha (Salvador, 22 de dezembro de 1987) é uma jornalista, escritora, pesquisadora e professora universitária brasileira.

É autora do blog Já matei por menos, que virou livro, publicado pela editora independente Lote 42, em 2013. Pela mesma editora, traduziu Bernice corta o cabelo, de F. Scott Fitzgerald, em 2016.

Biografia
Juliana nasceu na cidade de Salvador, na Bahia, em 1987. Ingressou no curso de Letras em sua cidade natal, mas mudou-se para a capital paulista, onde continuou os estudos. Trabalhou como jornalista para diversos veículos. Atualmente é professora horista na Escola de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas.

Dá aulas de escrita acadêmica e estratégias de leitura para alunos de primeiro semestre em uma matéria chamada Oficinas Profissionais I: Comunicação e Expressão e atua como uma dos resenhistas de literatura do jornal O Globo.

É doutoranda em Letras pela Universidade de São Paulo, onde também concluiu o mestrado com uma dissertação sobre a obra Vestígios do Dia, de Kazuo Ishiguro sob orientação de Edu Otsuka. Atualmente, pesquisa a obra Fogo Morto, de José Lins do Rêgo, sob orientação de Ivone Daré Rabello. Também dá aulas de literatura e história em cursos livres diversos, como no espaço da Revista Cult.

Ao lado de outras tradutoras, é uma das responsáveis pela versão brasileira do livro Operação Abafa, de Ronan Farrow, publicado pela editora Todavia em 2020, além de outras obras.

Livros publicados
Literaturas de Língua Portuguesa I, com Bruna Guerra. 1. ed. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2017. v. 1. 144p.
Kimland (fotolivro), São Paulo: autopublicação, 2014. 70p.
Já matei por menos. 1. ed. São Paulo: Lote 42, 2013. 200p.
Gaveta de bolso. 1. ed. São Paulo: Prólogo, 2011. 120p.

Naturais de Salvador
Escritoras do Brasil
Jornalistas do Brasil
Alunos da Universidade de São Paulo